Ich heirate meine Frau ist der Titel von verschiedenen Spielfilmen:

 Ich heirate meine Frau (1934), eine deutsche Filmkomödie von 1934
 Ich heirate meine Frau (1956), eine US-amerikanische Filmkomödie von 1956
 Ich heirate meine Frau (2007),  eine deutsche Filmkomödie von 2007